Гэмбл (Гамбл или Гембл) () — английская фамилия.

Известные носители:
 Гэмбл, Ана — мексиканская гребчиха, чемпионка Панамериканских игр в парных двойках (1987).
  (1938—1982) — канадский хоккеист, игрок клубов Национальной хоккейной лиги.
  (1798—1864) — американский юрист и политик, губернатор штата Миссури (1861—1864).
 Гэмбл, Гарри (1930—2014) — тренер по американскому футболу, генеральный менеджер клуба Национальной футбольной лиги «Филадельфия Иглз» (1985—1995).
  (1862—1932) — американский хирург и акушер, президент Национальной медицинской ассоциации (1911—1912).
 Гэмбл, Герберт (1907—1983) — британский дипломат, посол Великобритании в Эквадоре (1955—1959) и Боливии (1964—1967).
  (1803—1891) — один из основателей компании Procter & Gamble.
  (1809—1883) — американский политик, член Палаты представителей (1851—1855).
 Гэмбл, Джеймс Сайкс (1847—1925) — британский ботаник.
  — британский игрок в регбилиг, игрок Регбийной лиги Англии в составе клуба «Кастлфорд».
  (1922—2011) — американский военный лётчик, начальник Воздушного командования Аляски (1974).
  (1935—1996) — игрок в австралийский футбол, финалист Викторианской футбольной лиги в составе клуба «Эссендон» (1957).
  (род. 1942) — американский лингвист, президент Университета штата Монтана (2000—2009).
 Гэмбл, Джеффри Мэсси (1896—1970) — главный администратор Британской военной администрации Итальянского Сомали (1948—1950)
  (род. 1982) — ирландский футболист, обладатель Кубка Ирландии в составе клуба «Корк Сити» (2007).
 Гэмбл, Джозеф — британский политик, мэр Шеффилда (1891).
  (ум. 1687) — придворный композитор и музыкант королей Англии Карла I и Карла II.
  (1762—1811) — англиканский священник, генеральный капеллан Вооружённых сил Великобритании (1796—1810).
  (1848—1891) — американский политик, член Палаты представителей (1891), брат Роберта Гэмбла.
 Гэмбл, Джон Маршалл (1863—1957) — американский художник-импрессионист.
  (1933—2009) — канадский политик, член Палаты общин (1979—1984).
  — американский тяжелоатлет и тренер по американскому футболу, чемпион мира по пауэрлифтингу в категории 125 кг (1982).
 Гэмбл, Джон — канадский десятиборец, чемпион Канады (1975).
 Гэмбл, Джонни (1942—2008) — британский боксёр, чемпион Любительской боксёрской ассоциации Англии в 1-м среднем весе (1961).
  (род. 1989) — американский баскетболист, финалист Суперкубка Италии в составе клуба «Виртус» (2020).
 Гэмбл, Дик (1928—2018) — канадский хоккеист, левый нападающий.
  (1823—1887) — британский военный и политический деятель, исполняющий обязанность губернатора Барбадоса (1880) и Ямайки (1883).
  (1856—1934) — британский морской офицер, руководитель Британской военно-морской миссии в Османской империи (1909—1910), командующий 4-й эскадрой Королевского ВМФ (1914—1915).
 Гэмбл, Дэвид (1947—2015) — британский религиозный деятель, председатель Методистской конференции Методистской церкви Великобритании (2009).
  (род. 1955) — британский киномонтажёр, лауреат премии BAFTA (1998).
 Гэмбл, Дэвид — новозеландский дипломат, посол Новой Зеландии в Бельгии (1990—1994).
 Гэмбл, Кевин (род. 1965) — американский баскетболист.
 Гэмбл, Кенет (род. 1943) — американский музыкальный продюсер.
  (1952—2016) — австралийский иллюстратор детской литературы, лауреат премии Aurealis (2002, 2009).
 Гэмбл, Клайв (род. 1951) — британский археолог и антрополог, президент Королевского антропологического института (2011—2014).
 Гамбл, Кларенс (1881—1952) — американский теннисист.
  (род. 1983) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Каролина Пантерз».
  (1910—1994) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клуба «Цинциннати Редс».
  (род. 1949) — американская баскетболистка, серебряная медалистка Панамериканских игр (1971).
  (род. 1939) — австралийский гребец, участник Олимпийских игр (1960).
  (род. 1962) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Сент-Килда».
  (род. 1980) — британская поэтесса.
 Гэмбл, Нейтан (род. 1998) — американский актёр.
  (род. 1977) — американская легкоатлетка, чемпионка США в тройном прыжке (2000).
  (1949—2018) — американский бейсболист.
  (род. 1945) — американский военный лётчик, командующий Тихоокеанскими ВВС (1998—2001), президент Университетской системы Аляски (2010—2015).
  (род. 1937) — гонконгский яхтсмен, участник Олимпийских игр (1968).
  (род. 1987) — игрок в австралийский футбол, обладатель предсезонного кубка Австралийской футбольной лиги «Джелонг» (2009).
  (1885—1959) — американский политик, член Палаты представителей (1937—1957), сын Роберта Гэмбла.
  (1851—1924) — американский политик, член Палаты представителей (1899—1901) и Сената (1901—1913), брат Джона Рэнкина Гэмбла, отец Ральфа Гэмбла.
  (1787—1847) — американский юрист и политик, член Палаты представителей (1833—1835, 1841—1843).
 Гэмбл, Роджер (род. 1932) — американский дипломат, посол США в Суринаме (1993—1996).
 Гэмбл, Рэй — британский политик, мэр Колчестера (2007—2008).
 Гэмбл, Сера (род. 1983) — американская телевизионная сценаристка и продюсер.
  (род. 1991) — австралийский бегун, участник Чемпионат мира по легкоатлетическим эстафетам 2017 и Чемпионата мира по лёгкой атлетике (2017).
 Гэмбл, Том (род. 2001) — британский автогонщик, чемпион Европейской серии Ле-Ман в классе LMP3 (2020).
  (род. 1977) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Майами Долфинс».
  (род. 1967) — канадский хоккеист, игрок Национальной хоккейной лиги в составе клуба «Ванкувер Кэнакс».
 Гэмбл, Уильям (1818—1866) — американский генерал, участник Гражданской войны в США.
 Гэмбл, Уолтер — ирландский игрок в боулз, чемпион Ирландии в четвёрках (1967).
  (1869—1926) — британский зоолог, член Королевского общества (с 1907).
 Гэмбл, Хэдли (род. 1982) — американская телеведущая.
 Гэмбл, Хаммонд (род. ок. 1952) — новозеландский блюз-музыкант, обладатель Серебряного свитка Австралазийской правовой ассоциации (1984)
  (род. 1996) — новозеландский регбист, игрок чемпионата Австралии в составе клуба «Сидней».
  (род. 1986) — британский комик, лауреат премии Chortle как лучший ведущий (2014).
  (1935—2016) — канадский лучник, участник Олимпийских игр (1976).
  (род. 1997) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Женской австралийской футбольной лиги «Вестерн Буллдогз».
  (род. 1964) — американская гандболистка, участница Олимпийских игр (1988).
  (род. 1947) — британский политолог, член Британской академии (с 2000).

См. также